Марк Бла́уг (; 3 апреля 1927, Гаага — 18 ноября 2011, Дартмур, Великобритания) — голландский экономист, известный историк экономической мысли.

Биография 
Родился в Гааге, в 1940 году семья Блаугов эмигрировала в США. Бакалавр (1950) Куинс-колледжа, магистр (1952) и доктор философии (1955) Колумбийского университета в Нью-Йорке. Помимо коротких периодов на государственной службе и в международных организациях, у него были академические назначения — среди прочих — преподавание в Йельском и Лондонском (с 1963 года) университетах, в университете Эразма Роттердамского в Роттердаме.

Входил в редакционный совет журнала THESIS.

В последние годы жизни он проживал в Лейдене и читал курсы лекций в Голландии, в университете Амстердама и в университете Эразма Роттердамского, где он являлся со-директором Центра истории в управлении и экономике.

Владел английским, голландским, французским и немецким языками.

Научный вклад 
Марк Блауг за всю свою карьеру внес существенный вклад в решение ряда экономических вопросов. Помимо ценного вклада в экономику искусства и экономику образования, он широко известен работами в области истории экономических учений и методологии экономической науки. Что касается методологических вопросов и применения экономической теории к широкому кругу вопросов, от образования до человеческого капитала, «философия науки и кривая интеллектуального прогресса дают темы соответствующего размаха, отвечающие интересам Марка Блауга».

Является автором двух биографических словарей, посвящённых экономистам прошлого и настоящего: «Великие экономисты после Кейнса» (1985) и «100 великих экономистов до Кейнса» (1986).

Награды 
 1984 — иностранный лауреат, награждённый в Королевской академии искусств и науки Голландии.
 1988 — выдающийся член научного общества истории экономики.
 1989 — избранный член научного общества Британской академии.

Сочинения

Книги 
  (англ. Economic Theory in Retrospect, 1962)
  (англ. The Methodology of Economics, or How Economists Explain, 1980)
  (англ. Great Economists since Keynes: An introduction to the lives & works of one hundred great economists of the past, 1985)
  (англ. Great Economists before Keynes: An introduction to the lives & works of one hundred great economists of the past, 1986)
 
 Blaug M. Economic History and the History of Economics, 1986
 Blaug M. Economics of Education and the Education of an Economist, 1987
 Blaug M. Economic Theories. True or False? — Aldershot, Hants, England Brookfield, Vt., USA: Edward Elgar Publishing Gower Publishing Co., 1990 — ISBN 9781852783761
 Blaug M. Appraising Economic Theories: Studies in the Methodology of Research Programs. — Aldershot, Hants, England Brookfield, Vermont, US:Edward Elgar Publishing Co., 1991 — ISBN 9781852785154
 Blaug M. Not Only an Economist. Recent Essays. — Cheltenham, UK Brookfield, Vermont, US: Edward Elgar Publishing Co., 1997 — ISBN 9781858984551
 Blaug M., Sturges R.P. Who’s Who in Economics. — Cheltenham, UK Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, 1999 — ISBN 9781858988863
 Blaug M., Vane H.R. Who's who in economics. Fourth Edition  — Cheltenham, UK Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, 2003 — ISBN 978-1-84064-992-5.

Статьи 
 Блауг М. Несложный урок экономической методологии  = Economic Methodology in One Easy Lesson (1980) // THESIS. — 1994. — Вып. 4. — С. 53—68.

Примечания

Литература 
 
 

Историки экономики
Выпускники Колумбийского университета
Преподаватели Йельского университета
Преподаватели Лондонской школы экономики